Коулмен, Тим ():
 Коулман, Тим (1881—1940) — английский футболист.
  (род. 1971) — игрок в крикет.